Drăgănescu steht für:

 Drăgănescu (Giurgiu), ein Dorf im rumänischen Kreis Giurgiu

Drăgănescu ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Drăgănescu (1919–2003), rumänischer Politiker (PCR)